Unterseeboot 7 ou U-7 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 7, de type U 5, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1910 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre et coulé le 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-7, un sous-marin de type UB I lancé en 1915 et qui disparait après le .
UC-7, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui s'est échoué le .
L'Unterseeboot 7, un sous-marin de type II.B, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été mis au rebut le .
L'Unterseeboot 7, un sous-marin de type 205, a été lancé en 1963 et vendu en 1964.

Unterseeboot 7 ou U-7 ou U-VII peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 66, commandé comme U-7, le premier du type U 7 pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1915, et a été vendu à l’Allemagne avant son lancement et est le navire de tête de la série des Unterseeboot type U 66. Il disparait en 
UB-7, un sous-marin allemand de type UB I lancé en 1915 et qui opérait en Méditerranée avec une désignation pour la marine austro-hongroise U-7 et qui a disparu en .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960